Айбат Рафхатович Ешкеев (род. 1956) — казахстанский , доктор физико-математических наук, профессор Карагандинского университета им. Академика Е. А. Букетова, профессор кафедры алгебры, математической логики и геометрии им.проф. Т. Г. Мустафина.

Происходит из подрода тока рода куандык племени аргын.

Степени 
 Диплом по специальности «Математик. Преподаватель», Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова (1978 г.)
 «Иностранный язык: два иностранных языка (английский)», Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова (2014 г.)
 Кандидат физико-математических наук, 1995, Институт теоретической и прикладной математики НАН РК, Алматы,
Тема диссертации: «Йонсоновские теории»
Научный руководитель: профессор Толенды Гарифович Мустафин.
 Доктор физико-математических наук, 2010, Евразийский национальный университет
Тема диссертации: «Структура совершенных позитивных йонсоновских теорий»

Опыт работы 
С 1978 по 1981 год работал преподавателем  кафедры алгебры и геометрии в ЦГПИ им. С. Сейфуллина в г. Целинограде.

С1981 по 1984 год был аспирантом кафедры алгебры КарГУ, прикомандированный в ИМ СО РАН город Новосибирск (Академгородок).

С 1984 года по настоящее время работает профессором кафедры алгебры, математической логики и геометрии имени профессора Т.Г. Мустафина КарУ имени академика Е.А. Букетова.

С 2004 по 2007 год был докторантом кафедры алгебры КарГУ, прикомандированный в ИМ СО РАН город Новосибирск (Академгородок).

С 2013 по 2021 год работал заведующим кафедрой  алгебры, математической логики и геометрии имени профессора Т.Г. Мустафина КарУ имени академика Е.А. Букетова.

С 2018 по 2021 года член диссертационного совета по защите диссертаций на присуждение степени доктора философии (PhD), доктора по профилю по специальности «6D060100-Математика».

С 2022 года председатель диссертационного совета по защите диссертаций на присуждение степени доктора философии (PhD), доктора по профилю по направлению подготовки кадров 8D054 Математика и статистика: по образовательной программе 8D05401-Математика / 8D05409201-Математика / по  специальности 6D060100-Математика.

Награды и звания 
 Юбилейная медаль «40 лет КарГУ им. академика Е. А. Букетова» за большой вклад в развитие университета в связи с 40-летним юбилеем Карагандинского государственного университета имени академика Е. А. Букетова (2012 г.)
 «Заслуженный работник Карагандинского государственного университета Е. А. Букетова» (2013 г.)
 Почетная грамота акима района имени Казыбек би города Караганды (2013 г.)
 Благодарственное письмо: за активное участие в успешном проведении международного семинара «Реализация модели содержания образования, ориентированного на компетентности», г. Астана (2015 г.)
 Нагрудной знак «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан», № 000423 (2016 г.)
 Нагрудной знак «25 лет Независимости Республики Казахстан» № 15312 (2016 г.)
 «Лучший преподаватель вуза 2016 года»
 2 марта 2016 года был награжден благодарственным письмом Вritish Council при посольстве Великобритании за помощь в организации и проведении конференции «Подходы к преподаванию учебных предметов на английском языке: Предметно-языковое интегрированное обучение (CLIL)».
 Нагрудной знак «За заслуги развитии науки Республики Казахстан» № 135, (2017 г.)
 «Человек года» КарГУ им. академика Е. А. Букетова, 24 декабря 2019 г.
 Нагрудной знак «30 лет Независимости Республики Казахстан» № 05425 (2021 г.)

Научная деятельность 
Среди опубликованных трудов - 3 монографии, 2 учебных пособии, 3 электронных учебников, более 30 учебно-методических комплексов и методических указании, электронных лекции и мультимедийных презентации. Имеет более 300 научных публикаций. Выступал с научными докладами на научных международных конференциях и научных семинарах в университетах таких стран, как Франция, Англия, Германия,  Чехия, Азербайджан, Малайзия, Сербия, Таиланд, Босния и Герцеговина, Китай, Австрия, Южная Корея, Турция,  Швеция, Италия, Испания, Польша, Финляндия, ОАЭ, Россия, и др. В том числе 49 публикации, входящие в базу данных Thomson Reuters, 9 — Scopus, 41 — РИНЦ, 53 — ККСОН МОН РК.

Был научным руководителем в следующих научных проектах:

1. INTAS-93-3547 (международный проект; 1996-1997 гг.; позиция — ответственный исполнитель);

2. Грант (республиканский проект; 2006—2008 гг.);

3. «Структурные свойства позитивных йонсоновских теорий и их классов экзистенциально замкнутых моделей» (заказчик — МОН РК; 2012—2014 гг.);

4. «Фрагменты и их классы моделей» (заказчик — РГП «Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова»; 2019—2020 гг.);

С 2021 по 2023 является научным руководителем научного проекта по теме « Классы косемантичности и их классы моделей» (заказчик — МОН РК).

Выступил с пленарным докладом на тему "Eastern questions in Model Theory" в 4-ом Франко-Казахском коллоквиуме по теории моделей: который проходил с 26 по 30 мая 1997 г. в городе Marseille-Luminy, Франция.

Выступил с пленарным докладом на тему "Jonsson spectrum and its models" в 14-ом Международном летнем школе-конференции, посвященной 75-летию со дня рождения профессора Брюно Пуаза,  которая проходила 23-29 июня 2021 г. в Эрлаголе, Алтай, Россия.

Выступил с пленарным докладом на тему "On small models in Jonsson theory" в Международном научном конференции  "Математическая логика и компьютерные науки", которая проходила с 7 по 8 октября 2022 г. в городе Астана, Казахстан.

С 14 по 18 ноября 2022 г. принял участие в 7-ом Франко-Казахском коллоквиуме по теории моделей и выступил с пленарным докладом на тему «On Jonsson spectra and their closed models» в Институте Камиля Жордана, Лион, Франция.

20 марта 2017 года выступил с докладом «The properties of Jonsson theories and their models» на алгебраическом семинаре кафедры «Алгебры» физико-математического факультета Карлов университета в г. Прага (Чешская Республика).

С 24 сентября по 8 октября 2017 года прошёл зарубежную научную стажировку в университете Клода Бернара Лион-1 (Франция). В этот период он обменивался научным опытом с коллегами из института Камиля Жордана при университете Лион-1 и 5 октября 2017 года выступил с докладом на научном семинаре по теории моделей данного института на тему «Jonsson theories and their classes of models».

С 6 по 10 мая 2019 года в рамках программы «Erasmus» прочитал курс лекций «Теория моделей» на 9-ой международной неделе «Управление интернет-коммуникацией» в Университете экономики в г. Катовице (Польша).

Является членом Международной ассоциации символической логики «Association for symbolic logic» (ASL), которая является крупнейшей организацией современных логиков.

Является научным руководителем дипломных работ студентов и диссертационных работ магистрантов и докторантов. Под его руководством защитились 3 докторанта в 2019 году. Подготовил более 30 магистрантов.

Научные труды, входящие в базу данных Clarivate Analytics (ThR) и Scopus 49 публикаций, входящих в базу данных Thomson Reuters, 9 — Scopus.

Индекс Хирша по базе данных Clarivate Analytics (ThR) и Scopus : Имеет индекс Хирша по базе Web of Science — 12, по базе Scopus — 3.

Список значимых трудов 
 Poizat B., Yeshkeyev A. Positive Jonsson Theories // Logica Universalis. — Vol. 12, № 1—2. — 2018. — P. 101—127.
 Poizat, B., Yeshkeyev, A. Back and Forth in Positive Logic // Studies in Universal Logic, Book Chapter. —2022. — P. 603–609.
 Yeshkeyev A.R., Kassymetova M.T., Ulbrikht O.I. Independence and simplicity in Jonsson theories with abstract geometry // Siberian Electronic Mathematical Reports. — 2021. — Vol. 18.-№.1. — P. 433—455. http://semr.math.nsc.ru/v18/n1/p433-455.pdf
 Ешкеев А. Р., Ульбрихт О. И. JSp-косемантичность R-модулей // Сибирские электронные математические известия. — 2019. — Т. 16. — С. 1233—1244.
 Ешкеев А. Р., Ульбрихт О. И. JSp-косемантичность и JSB свойство абелевых групп // Сибирские электронные математические известия. — 2016. — Т. 13. — С. 861—874.
 Yeshkeyev А.R., Kassymetova M.T., Shamatayeva N.K. Model-theoretic properties of the #-companion of a Jonsson set // Eurasian mathematical journal. — Vol. 9, № 2. — 2018. — P. 68—81.
 Ешкеев А. Р. The structure of lattices of positive existential formulae of (∆-PJ)-theories // Science Asia-Journal of The Science Society of Thailand. — Volume 39 Supplement 1 (July 2013). — P. 19—24.
 Ешкеев А. Р. On Jonsson stability and some of its generalizations // Journal of Mathematical Sciences. — Springer New York, Volume 166, 2010. — Number 5. — P. 646—654.
 Ешкеев А. Р. О некоторых видах атомности среди счетных моделей в классе для -PJ-теорий и -PR-теорий // Математический журнал, Алматы, 2008. — № 1(27). — С. 25—33.
 Ешкеев А. Р. Счетная категоричность — -теорий // Вестник КазНУ. — Серия математика, механика, информатика, № 3, Специальный выпуск. — 2008. — С.64-69.
 Ешкеев А. Р. О центральных типах — -теорий // Вестник КарГУ. — Серия математика, 2009. — № 4 (56). — С. 34—39.
 Ешкеев А. Р. О йонсоновской стабильности и некоторых её обобщениях // Фундаментальная и прикладная математика: Вып. 8, МГУ, ЦНИТ, 2008. — C. 117—128.
 Ешкеев А. Р. The Properties of Positive Jonsson’s Theories and Their Models // International Journal of Mathematics and Computation. — 2014. — Volume 22, Issue Number 1. — P. 161—171.

См. также 
 Назиф Гарифуллинович Хисамиев
 Амангельды Искакович Омаров
 Толенды Гарифович Мустафин

Примечания

Ссылки 
 Кафедра алгебры, математической логики и геометрии им.проф. Т. Г. Мустафина
 Математическая генеалогия
 Ешкеев Айбат Рафхатович

Профессора